PGE peut faire référence à :
 Parti de la gauche européenne ;
 Parser Grammar Engine ou moteur d'analyse de grammaire (en informatique) ;
 Polska Grupa Energetyczna, une entreprise polonaise productrice d'électricité ;
 Programme grande école, en France, un programme de formation menant au grade de Master ;
 Platinium Group Elements (métaux éléments du « groupe du platine », ou MGP) ;
 Prêt garanti par l'État, un dispositif bancaire français mis en place en 2020 pendant l'épidémie de coronavirus.

Références